Riverdale – dzielnica Toronto
 Riverdale – serial telewizyjny
Miejscowości w USA:
 Riverdale – jednostka osadnicza w stanie Kalifornia, w hrabstwie Fresno
 Riverdale – obszar niemunicypalny w stanie Kalifornia, w hrabstwie Mendocino
 Riverdale – miasto w stanie Georgia, w hrabstwie Clayton
 Riverdale – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Cook
 Riverdale – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Scott
 Riverdale – wieś w stanie Nebraska, w hrabstwie Buffalo
 Riverdale – miasto w stanie New Jersey, w hrabstwie Morris
 Riverdale – miasto w stanie Dakota Północna, w hrabstwie McLean
 Riverdale – miasto w stanie Utah, w hrabstwie Weber
 Riverdale – jednostka osadnicza w stanie Wirginia, w hrabstwie Halifax
Gminy w USA:
 Riverdale (ang. Riverdale Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Kossuth
 Riverdale (ang. Riverdale Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Watonwan
 Riverdale (ang. Riverdale Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Buffalo
 Riverdale (ang. Riverdale Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Dickey